Maria Celeste (urodzona jako Virginia Gamba) – klaryska, córka Galileusza
 Maria Celeste Crostarosa – założycielka sióstr redemptorystek

Maria Celeste to także:

 Maria Celeste – krater na Wenus nazwany imieniem córki Galileusza
 Maria Celeste – telenowela produkcji wenezuelskiej
 Maria Celeste – polski zespół muzyczny wykonujący muzykę alternatywną

oraz:

 Mary Celeste – XIX-wieczny żaglowiec